Сунда (Сундаленд) — біогеографічний регіон в Південно-Східній Азії, що охоплює нині затоплений суходіл на захід від лінії Воллеса.
 Сунда — одна з назв як Зондських островів, так і Зондської протоки.
 Сунда — вулкан на острові Ява.
 Сунда — річка в Росії.

 Сунда — середньовічна держава на острові Ява.
 Сунданці — народ на заході острова Ява.
 Сунда — мова сунданців.

 Сунда та Упасунда — брати-асури, що вбили один одного через кохання до апсари Толоттами.